Огюст Юндт (; 1848, Страсбург—1890) — французский , историограф, , , профессор парижского университета.

Писал на французском и немецком языках. Автор ряда исследований о средневековом мистицизме:

 «Essai sur le mysticisme spéculatif de maître Eckhardt» (Страсбург, 1870);
 «Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et au XVI-e siècle» (П., 1875);
 «Les Amis de Dieu au XIV-e siècle» (ib., 1879);
 «L’Apocalypse mystique du moyen âge» (ib., 1886);
 «Les Amis de Dieu au Quatorzième Siècle» (П., 1875);
 «Rulman Merswin» (ib., 1890).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Auguste Jundt (1848-1890)

Профессора Сорбонны
Историографы
Родившиеся в Страсбурге
Родившиеся в 1848 году
Умершие в 1890 году